El término cepa puede referirse a:

Cepa, clon de microorganismos con unas características definidas.
Cepa, tronco de la vid, del que brotan los sarmientos; y por extensión, forma usual de llamar a la planta Vitis vinifera.

Enlaces externos